Djenebou Sacko (née en 1990), joueuse malienne de basket-ball
Dioncounda Sacko (née en 1967), femme politique malienne
Falaye Sacko (né en 1995), footballeur malien
Fatimatou Sacko (née en 1985), joueuse française de basket-ball
Hadi Sacko (né en 1994), footballeur malien
Ihsan Sacko (né en 1997), footballeur français
Ismaël Sacko (né en 1972), homme politique malien
Mahamane Sacko (né en 1988), athlète handisport malien
Mory Sacko (né en 1992), chef cuisinier français étoilé